Lion is Engels en Frans voor leeuw (Panthera leo) en kan ook verwijzen naar:
 Lion (band)
 Lion (reep), een snoepreep
 Lion (stripblad), een voormalig Brits stripblad
 Lion (2015), een Indiase film uit 2015
 Lion (2016), een Australisch-Amerikaanse film uit 2016
 Le Lion, een boek van de Franse auteur Joseph Kessel
 Johnny Lion, een Nederlandse zanger
 Moshe Lion, burgemeester van Jeruzalem
 Golfe du Lion, een zeearm in de Middellandse Zee
 Lion-sur-Mer, een plaats in Frankrijk
 Lion, de codenaam voor Mac OS X 10.7

Zie ook 
 Lions (doorverwijspagina)